Montegemoli ima više značenja:
 Montegemoli, Livorno
 Montegemoli, Pisa